Oediger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Oediger (1907–1993), deutscher Historiker und Archivar
 Johann Heinrich Oediger (1865–1938), deutscher Architekt
 Florian Oediger, deutscher Journalist